Mario Giovanni Spotti – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Julián Luis Barni Spotti – vescovo cattolico italiano
 Pino Spotti – compositore italiano
 Silvio Spotti – artista brasiliano